MAW, sigle formé des trois lettres M, A et W, peut signifier :
 Malawi, selon la liste des codes pays du CIO,
 Masters At Work, duo de musique House.

Patronyme 
 Henry Lister-Maw (1801-1874), explorateur britannique.

Code